Ылар-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Ылар-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 66°18' с. ш. 124°07' в. д..
 Ылар-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°54' с. ш. 123°33' в. д..

Примечания